Паг је град у Хрватској у Задарској жупанији. Према попису из 2001. Паг је имао 4.350 становника. Град се налази на истоименом острву у Јадранском мору.

Становништво

Град Паг

Број становника по пописима 

 напомене:

Настао из старе општине Паг. У 1869. део података садржан је у општини Повљана.

Паг (насељено место)

Број становника по пописима 

 напомене:

У 1991. смањено издвајањем насеља Кошљун и Шимуни, за која садржи податке у 1931., те насеља Бошана.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Паг је имало 2.421 становника, следећег националног састава:

Извори 
 ЦД-ром: „Насеља и становништво РХ од 1857—2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Референце

Спољашње везе

Литература 
 

Градови у Хрватској
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Паг
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Задарској жупанији